Fuero viejo puede referirse a:
Genéricamente, cualquier fuero al que se asocie el término "viejo".
Específicamente, alguno de los fueros a los que se denomina de esa manera en la bibliografía:
Fuero Juzgo
Fuero Viejo de Castilla
Fuero Viejo de Burgos o Fuero Viejo de Burgos y de Castilla o Libro de las Fazañas (posiblemente identificdo con el Fuero Viejo de Castilla)
Fuero Viejo de León

Fuero Viejo de Toledo

Fuero Viejo de Vizcaya 

Fuero Viejo de Alcalá

Fuero Viejo de Madrid (1202)

Fuero Viejo de Navarra